Miejscowości w Polsce
 Podlesie Jawiszowickie – nazwa niestandaryzowana, część wsi Jawiszowice w woj. małopolskim w pow. oświęcimskim, w gminie Brzeszcze
 Podlesie Jawiszowickie – nazwa niestandaryzowana, część miasta Wilamowice w woj. śląskim w pow. bielskim, w gminie Wilamowice